Haubenstock :
 David Haubenstock ;
 Roman Haubenstock-Ramati, (1919 - 1994), un professeur et compositeur de Musique contemporaine.